Социогене́з (социогене́зис;  от  — общество и  — происхождение) — многозначный термин.

 Социогенез в социологии и социальной антропологии — процесс исторического и эволюционного возникновения и формирования человеческого общества.
 Социогенез в социальной психологии — происхождение и развитие сознания, личности, межличностных отношений, обусловленное особенностями социализации в разных культурах и общественно-экономических формациях.
 Биосоциогенез в социальной антропологии — это прогрессирующая адаптация человека к природной среде в процессе его борьбы за существование с образованием на определенной стадии общества. Исторически изначально возникло первобытное родовое общество, дальнейшее развитие которого определяли две взаимно противоположные тенденции: дифференциация общества с обособлением в нем личности и контрдифференциация с развертыванием все более широкой в нем социальной связи. Соответственно этим тенденциям развивались, приспособляясь все к той же борьбе с природой, и человеческие формы мышления с их современной двойственностью, т.е. с индивидуально- и социально-организованным опытом этой борьбы.